Mombasius är ett släkte av skalbaggar. Mombasius ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Mombasius